Turska:
 Ceyhan (rijeka)
 Ceyhan (grad), u pokrajini Adana
 Ceyhan (okrug), u pokrajini Adana